Гро (Gros, толстый; или Graux) — французская фамилия.

 Известные носители
 Гро, Антуан Жан (1771—1835) — французский художник.
 Гро, Батист (род. 1990) — французский лыжник.
 Гро, Жан-Батист Луи (1793—1870) — барон, дипломат.
 Гро, Жан Луи (1767—1824) — французский генерал наполеоновских войн.
 Гро, Кристель (род. 1975) — биатлонистка, призёр чемпионата мира 1999 года.
 Гро, Франсуа (1925—2022) — французский биохимик.
 Гро, Шарль (1852—1882) — учёный-эллинист.
 Гро де Боз, Клод (Claude Gros de Boze; 1680—1753) — французский эрудит и нумизмат, академик.

Другое
 ГРО — газораспределительная организация.
 ГРО — геодезическая разбивочная основа.

См. также 
 Грос — фамилия
 Грот — фамилия
 Гро-гро — высококачественная шёлковая ткань.